Oradtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Oradtjärnen, sjö i Mora kommun, 
Nörder-Oradtjärn, sjö i Älvdalens kommun, 
Oradtjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 678777-138880), sjö i Älvdalens kommun, 
Oradtjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 678870-139411), sjö i Älvdalens kommun, 
Oradtjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 679304-139383), sjö i Älvdalens kommun,  (5,51 ha)
Oradtjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 680084-139278), sjö i Älvdalens kommun, 
Oradtjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 680396-138037), sjö i Älvdalens kommun,  (2 ha)
Oradtjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 680626-139390), sjö i Älvdalens kommun, 
Oradtjärnarna, sjö i Mora kommun, 
Oradtjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Oradtjärnen (Mora socken, Dalarna, 677066-140098), sjö i Mora kommun, 
Oradtjärnen (Mora socken, Dalarna, 680414-141725), sjö i Mora kommun,  (12 ha)
Oradtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Oradtjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Stora Oradtjärnen, sjö i Mora kommun,  (10,2 ha)
Söder-Oradtjärn, sjö i Älvdalens kommun, 
Väster-Oradtjärn, sjö i Älvdalens kommun,

Se även
Öradtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn